Widukind of Wittekind, hertog van Saksen
Wittekind (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk